Le Dragibus est un bonbon de la marque Haribo
 Le bonbon "dragibus" est un bonbon de forme ronde dragéifié avec une taille approximativement de 1,5 centimètre. Il peut avoir plusieurs couleurs différentes.
 Dragibus, groupe de rock français
  Dragibus nouvel album de Tragédie groupe